Gavardina (teixit), teixit relativament impermeable
 Gavardina (abric), peça per protegir-se de la pluja
 Gavardina, gentilici de les dones de Gavarda, municipi del País Valencià a la comarca de la Ribera Alta